Globen City - gebied in Strockholm
 Globen (metrostation) - metrostation in Stockholm nabij bovenstaand gebied
 Globen Arena - sport- en muziekarena in Stockholm

zie ook 
 Globe (doorverwijspagina)